Josip Palada (Zagreb, 5. veljače 1912. – Zagreb, 4. svibnja 1994.), hrvatski tenisač. 

Bio je reprezentativac Jugoslavije u Davisovu kupu (onda se na engleskom zvao International Lawn Tennis Challenge) od 1933. do 1956. godine. Najveći uspjeh u karijeri mu je bio kad je došao do poluzavršnice Roland Garrosa 1938. godine i kad je izgubio od Amerikanca Donalda J. Budgea, kasnijeg pobjednika, sa 6:2, 6:3, 6:3. U drugom je poluzavršničnom susretu izgubio i drugi hrvatski tenisač, Franjo Punčec.

Odigrao je devet susreta za hrvatsku reprezentaciju za vrijeme NDH.

Izvori

Vanjske poveznice
(1938.) profile.aspx?playerid=10004171 Davisov kup
Povijest tenisa u Hrvatskoj (mrtva poveznica)
Josip Palada  

Hrvatski tenisači